Гольша́нские или Ольша́нские (, ) — княжеский род герба «Гипоцентавр» («Китоврас»), представители которого занимали важные государственные посты в Великом княжестве Литовском. Самой знаменитой представительницей рода стала  Софья Гольшанская — королева польская и родоначальница династии Ягеллонов.

Название рода происходит от вотчинного имения Гольшаны. Согласно фамильной легенде, не находящей подтверждения в надёжным исторических источниках, происходили от Гольши, ведущего свою родословную от князя Довспрунка, основавшего город Вилькомир. Cогласно другим, столь же недостоверным свидетельствам «Хроники литовской и жемойтской» и Воскресенской летописи, Гольша вел свое происхождение от князя Романа (Вита) — внука Ростислава Полоцкого.

Род угас в 1556 году со смертью князя Семёна Юрьевича. После его смерти владения Гольшанских перешли к шести сёстрам Семёна, а потом в качестве их приданого разошлись среди княжеских родов Сапег, Заславских, Полубенских, Курбских, Кирдеев, Соломерецких и Вишневецких.

Владения 
Родовым гнездом Гольшанских было имение Гольшаны (ныне в Ошмянском районе Гродненской области). Гольшанские владели крупными землями на территории современных Белоруссии (Глуск, Романов в Ошмянском уезде), Украины (на Волыни — Дубровицкое и Степаньское княжества) и Литвы.

Представители 
 Иван Гольшанский (?-1401) — сын князя Ольгимунда из Гольшан. Один из ближайших соратников великого князя литовского Витовта. Наместник великого князя в Киеве в 1397 году. Ездил с посольством в Новгород (1387) и Москву (1390). Подписал Виленско-Радомскую унию 1401 года. Имел пятерых сыновей (Александр Нелюб, Андрей, Семен, Михаил и Борис) и двух дочерей (Ульяна и Анна). Дочь Ульяна замужем за великим князем литовским Витовтом.

 Андрей Гольшанский (ум. до 1422) — наместник киевский, сын Ивана Гольшанского. В 1371 году в составе литовского посольства ездил на переговоры к великому князю московскому Дмитрию Ивановичу Донскому. Был женат на княжне Александре Дмитриевне Друцкой, от брака с которой имел трёх дочерей (Василиса, Софья и Мария).

 Семён Иванович Гольшанский (?-1433) — сын Ивана Гольшанского. Наместник Витовта в Новгороде в 1422 году. Участвовал в подготовке покушения на великого князя Свидригайло в Ошмянах в сентябре 1432 года. После раскрытия заговора утоплен в Западной Двине в Витебске. Дети: Даниил, Михаил, Андрей, Юрий, Глеб, Семён, Александр, Ульяна (Юлиана, 3-я жена князя Витовта).

 Михаил Иванович Гольшанский (?-1433) — сын Ивана Гольшанского, наместник киевский и воевода великого князя литовского Свидригайло, в 1433 году разбил под Молодечно войска Сигизмунда Кейстутовича и поляков.

 Софья Гольшанская (1405—1461) — королева польская. С 1422 года супруга короля Владислава II Ягайло. Имела трёх сыновей, один из которых скончался в младенчестве. Двое других — Владислав и Казимир Андрей — стали королями.

 Юрий Семёнович Гольшанский (ум. после 1457) — сын Семёна Ивановича Гольшанского, князь Степанский и Дубровицкий, сторонник Свидригайло, в 1440 году был одним из организаторов избрания на литовский великокняжеский престол польского королевича Казимира Ягеллончика. Дети: Иван, святая Юлиана (Иулиания Ольшанская), Александр, Василий, Семён, Юрий и Анна.

 Иван Юрьевич Гольшанский (?-1481) — сын Юрия Семёновича Гольшанского, участник заговора против великого князя литовского Казимира IV, замышлял отделить восточные земли Великого княжества Литовского до Березины и перейти с ними в подданство к великому князю московскому Ивану III. После раскрытия заговора казнен. Был женат на Анне Михайловне Чарторыйской. Дети: Авдотья, Агриппина, Юрий, Василиса.

 Семён Юрьевич Гольшанский (ок. 1445—1505) — староста луцкий с 1490 года, маршалок земли Волынской с 1494 года, великий гетман литовский в 1500—1501 годах. Был женат на Анастасии Семеновне Збаражской. Дети: Лев, Анастасия и Татьяна. Его дочь Татьяна — жена князя Константина Острожского.

 Александр Гольшанский (ок. 1440—1511) — сын Юрия Семёновича Гольшанского, кравчий литовский, подчаший и наместник гродненский (с 1488), каштелян виленский (1493—1511), староста берестейский (с 1506). Был женат на Софье, дочери воеводы виленского Олехно Судимонтовича. Дети: Януш, Павел, Юрий, Анна, Ядвига, Александра и Барбара.

 Юрий Иванович Гольшанский (ок. 1480—1536) — сын Ивана Юрьевича Гольшанского, князь Дубровицкий, Степанский и Гольшанский. Был женат на Юлиане Ивановне Боровской и Марии Андреевне Сангушко. Дети: Януш, Фёдор, Владимир, Семён, Богдана, Андрей, Анастасия, Мария, Софья, Елена, Анна и Феодора.

 Павел Александрович Гольшанский (?-1555) — сын Александра Юрьевича, каштеляна виленского и Софьи из Хожева. В 1504—1507 годах учился в Краковском университете. С 1507 года католический епископ в Луцке, с 1536 — епископ виленский, с 1527 — староста пинский. Владелец богатых имений. Преследовал сторонников Реформации.

 Иван Юрьевич Гольшанский (ум. 1549) — сын Юрия Ивановича, князь Дубровицкий и Гольшанский (1536—1549), великий стольник литовский (1540), воевода киевский (1542—1544) и трокский (1544—1549). Был женат на княгине Эльжбете Николаевне Радзивилл.

 Семён Юрьевич Гольшанский (ок. 1515—1556) — сын Юрия Ивановича, князь Дубровицкий и Гольшанский (1549—1556), великий стольник литовский (1555). Был женат на Анне Юрьевне Радзивилл (ум. 1558). Последний мужской представитель рода Гольшанских. После его смерти Гольшанское княжество отошло к Алене Гольшанской и ее мужу Павлу Сапеге.

Генеалогическое древо

Примечания

Литература 
 Славянская энциклопедия // Автор-составитель В. В. Богуславский. — T .2. — М., 2002.
 Ochmanski J. Biskupstvo wilenskie w sredniowieczu. — Poznan, 1972.
 Tegowski J. Przodkowie Zofii Holszańskiej, czwartej żony Władysława Jagiełły // Genealogia. Studia i materiały historyczne. 8, 1996.
 Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. — Warszawa, 1895.

Ссылки 
 Генеалогическая таблица на сайте Владимира Соловьева.
 
 

 
Дворянские роды по алфавиту
Шляхетские роды герба Гипоцентавр